Кла́удио Даниэ́ль Бо́рги Бидо́с (; 28 сентября 1964, Кастелар) — аргентинский футболист, полузащитник. Чемпион мира 1986 года. Завершил футбольную карьеру в 1999 году. Сейчас работает тренером.

Карьера 
Борги начал свою карьеру в начале 80-х в клубе «Архентинос Хуниорс». Его считали восходящей аргентинской звездой, сравнивали по таланту с Диего Марадоной.

Отличная игра Борги в финале Межконтинентального кубка 1985 года произвела впечатление на президента «Милана» Сильвио Берлускони, и через полтора года, в 1987 году, Борхи оказался в миланском клубе. Место Борги на поле планировалось рядом с двумя голландцами — Марко ван Бастеном и Руудом Гуллитом, однако тренер Арриго Сакки, несколькими месяцами ранее завоевавший Скудетто, потребовал подписания ещё одного голландца — Франка Райкаарда, а поскольку по тогдашним правилам на поле разрешалось присутствовать лишь трём иностранцам, то Борхи отправился в аренду в «Комо». «Сампдория» хотела купить у «Милана» Борги, но Берлускони отказал, не желая продавать отличного футболиста прямому конкуренту.

Сыграв в сезоне 1987—1988 только семь раз за «Комо», Борги вернулся в «Милан», но закрепиться в команде не смог и отправился в швейцарский «Ксамакс», прежде чем окончательно уехать из Европы в Южную Америку. Поиграв в Аргентине, Бразилии и Мексике, Борги закончил карьеру в Чили в 1999 году. Также в Чили он начал свою карьеру тренера, выиграв чемпионат Чили и дойдя до финала Южноамериканского кубка в 2006 году, по окончании которого его назвали тренером года в Южной Америке. В 2008 году Борги ненадолго возглавил «Индепендьенте».

Достижения

Как игрок 
 Чемпион Аргентины (2): 1984 (Метрополитано), 1985 (Насьональ)
 Чемпион Кубка Бразилии (1): 1990
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 1985
 Обладатель Рекопы Южной Америки (1): 1992
 Обладатель Межамериканского кубка (2): 1986, 1992
 Чемпион мира (1): 1986

Как тренер 
Командные
Любители:
 Чемпион Спортивной ассоциации университетов Чили: 2003 (Метрополитано), 2004 (Метрополитано), 2004 (Насьональ), 2005
 Чемпион Торнео Унилига: 2004
 Чемпион Южной Америки среди университетов на Кубке Американской интеграции: 2004
 Чемпион Копа Андина: 2005
 Обладатель Кубка Бернардо О’Хиггинса: 2005

Профессионалы:
 Чемпион Чили (4): Ап. 2006, Кл. 2006, Ап. 2007, Кл. 2007
 Чемпион Аргентины (1): Кл. 2010
 Финалист Южноамериканского кубка: 2006

Индивидуальные
 Тренер года в Южной Америке (по версии El País): 2006

Ссылки 
 Профиль на сайте ''FIFA 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Комо»
Игроки ФК «Ксамакс»
Игроки ФК «Унион» Санта-Фе
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Платенсе» Висенте-Лопес
Игроки ФК «Коррекаминос»
Игроки ФК «Аудакс Итальяно»
Игроки ФК «Сантьяго Уондерерс»
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Архентинос Хуниорс»
Тренеры ФК «Аудакс Итальяно»
Тренеры ФК «Бока Хуниорс»
Тренеры ФК «Индепендьенте»
Тренеры ФК «Коло-Коло»
Тренеры ФК ЛДУ Кито
Тренеры сборной Чили по футболу